Kulavak bezeichnet:
 Kulavak (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kulavak (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland